Slova novokatolická církev, novokatolictví nebo novokatolík mohou mít více významů, například tyto: 
 novokatolík, křesťan, který v rámci české barokní rekatolizace přestoupil ke katolictví či zastánce tvrdé rekatolizační politiky
 novokatolictví, historický termín užívaný Starokatolickou církví po roce 1870 pro zastánce nových dogmat, kvůli jejichž přijetí katolickou církví na 1. vatikánském koncilu se starokatolíci odštěpili, např. o papežské neomylnosti
 novokatolictví, příklon papeže Lva XIII. k francouzskému republikánství a moderní době a republikánských politiků k církvi, kterým byl koncem 19. století utlumen politický spor liberálně-republikánského a klerikálně-monarchického názoru.
 Novokatolická církev, česká prvorepubliková skupina, která se o svatodušních svátcích 1928 v Roudnici nad Labem pod vedením biskupa Františka Antonína Řezníčka odštěpila od Československé církve Karla Farského a právní subjektivitu získala jako „Chrámové družstvo novokatolické církve“, v jehož čele stál pražský průmyslník Mucha a které v roce 1929 úředně vykazovalo 40 000 členů a sbírkový příjem 3 miliony korun.
 novokatolík, novokatolický: v projevech tradicionalistů ojedinělé hanlivé označení užívané v souvislosti s liberálním či synkretickým pojetím katolicismu, obecněji občasně užíváno v negativním i pozitivním významu pro nejrůznější nové trendy či myšlenky v rámci katolicismu

Reference